Wolpin steht für:
 Alexander Jessenin-Wolpin (1924–2016) russisch-amerikanischer Mathematiker und Dichter
 Mark Jefimowitsch Wolpin (1923–1996), russischer Chemiker
 Michail Dawydowitsch Wolpin (1902–1988), sowjetischer Drehbuchautor und Liedtexter